Novak Đoković era il detentore del titolo, ma ha deciso di non partecipare.

Mischa Zverev ha vinto il suo primo titolo ATP, sconfiggendo in finale Lukáš Lacko con il punteggio di 6–4, 6–4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

 Diego Schwartzman (secondo turno)
 Kyle Edmund (quarti di finale)
 Denis Shapovalov (quarti di finale)
 Marco Cecchinato (semifinale)

 Leonardo Mayer (secondo turno)
 David Ferrer (secondo turno)
 Steve Johnson (secondo turno)
 Márton Fucsovics (ritirato)

Qualificati 

  Daniel Brands (primo turno)
  Alex De Minaur (primo turno)

 Matteo Berrettini (primo turno)
 Roberto Quiroz (primo turno)

Lucky loser
  Jay Clarke (secondo turno)

Wildcard 

  Andy Murray (secondo turno)
  Cameron Norrie (quarti di finale)

 Stan Wawrinka (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Nature Valley International 2018